Села:
 Кіпті — Львівська область, Львівський район
 Кіпті — Чернігівська область, Козелецький район